Milíkov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Milíkov, Gemeinde im Okres Cheb; siehe Milíkov u Mariánských Lázní
Milíkov, Gemeinde im Okres Frýdek-Místek; siehe Milíkov u Jablunkova
Milíkov, Ortsteil von Černá, Okres Žďár nad Sázavou
Milíkov, Ortsteil von Stříbro, Okres Tachov
Milíkov, Ortsteil von Vacov, Okres Prachatice
Milíkov, Wüstung auf den Fluren von Omlenice, Okres Český Krumlov